Anthony Steven Lencina Gutiérrez (Guayaquil, Equador 17 de juliol de 1991) més conegut com a Anthony Swag, és un youtuber equatorià treballa com a actor de televisió.

Biografia 

Anthony Steven Lencina Gutiérrez va néixer el 1992, en Guayaquil, Equador i va viure tota la seva infància amb la seva mare Lorena Gutiérrez i la seva àvia Pilar Márquez, al sector de la cooperativa Unió de Bananeros, al Guasmo sud de la ciutat de Guayaquil.

Va començar a realitzar vídeos per internet quan va ser víctima d'un apunyalament que el va deixar mesos en llit, per contrarestar l'avorriment, utilitzant el nom de Swag en comptes del seu cognom com una cosa espontània, i va ser conegut inicialment com a Anthony Swag Inc. i finalment només com Anthony Swag. Va iniciar-se pujant els seus vídeos a Facebook, després de guanyar gran popularitat amb les seves paròdies a la seva mare, on retrata la clàssica mare equatoriana i les seves frases com "noiet de merda", va començar a pujar-les a Instagram i poc després a YouTube, quan es va crear el seu canal el 14 d'agost de 2014. Ell mateix realitza els petits guions per als seus vídeos i triga a l'voltant de sis hores d'edició per cada un mitjançant una aplicació d'edició de vídeos en el seu cel·lular. També retrata la vida de les famílies de classe mitjana guayaquileñas en els seus esquetxos i realitza videoblogs. En 2016 va obtenir el botó de plata de YouTube a l'superar els cent mil subscriptors. També es dedica a les paròdies musicals d'artistes de moment, sent el seu vídeo més vist fins al 2018, amb més de quatre milions de visualitzacions, Shakira - Xantatge ll Paròdia "visaje" ll Anthony Swag.

El març de 2016, al costat dels YouTubers equatorians Daviss Online i Els Trix, conformats per Aaron i Jonino, van ser part del programa cómoco LOL, que per les seves sigles en anglès vol dir Laughing Out Loud i en castellà significa riure en veu alta, per la plataforma de CNT Play, sota la direcció de Harry Arteaga, on van presentar càmeres amagades i esquetxos.

El 19 de gener de 2017, abans de la primera volta de les eleccions presidencials de l'Equador, Swag va publicar un vídeo on va reptar a ballar break dance a l'candidat pel partit Força Equador, Dona-ho Bucaram, el qual no va complir el repte però va ballar al ritme de salsa choke amb un peculiar ball que va realitzar en un vídeo anteior que es va fer viral a les xarxes socials. Al març, abans de la segona volta entre Guillermo Lasso i Lenin Moreno, Swag pujar un vídeo on juga les cartes amb el candidat del partit Aliança País, Moreno, una partida d'un joc anomenat quaranta, del qual Swag deia recentment portava poc temps de haver-ho après i on van conversar temes importants de país.

Gràcies a la seva popularitat en xarxes socials, la productora de televisió Catrina Tala decidir reclutar el 2017, perquè interpreti el paper del Kevin, un jove ñengosito (com se'l coneix a un fan del cantant Ñengo Flow), en la sèrie Quatre Cambres de TC Televisió, on va actuar al costat de Álex Vizuete i David Reinoso. El seu personatge és el germanastre menor del Brayan, interpretat per Vizuete, i fill de l'segon compromís de l'equatoriana donya Rigoberta Zorrilla i el nord-americà Willian Costner, va ser criat en un barri de migrants equatorians i té afeción per les xarxes socials que per la seva histrionisme crea un canal de YouTube, similar al seu vide real.

A inicis de 2018 ja comptava amb més de dos milions de seguidors a Facebook, mig milió a YouTube i al voltant de quatre-cents seixanta mil a Instagram. A l'octubre de 2018 va ser nominat al costat de Enchufe.tv, La Mofle i Logan i Logan a Millor Canal d'Humor Digital a l'edició número 23 dels Premis ITV, però La Mofle va ser el canal de YouTube qui va obtenir el guardó d'aquest any. A l'octubre de 2019, va ser nominat a la categoria de Millor Compte d'Instagram en l'edició número 24 dels Premis ITV, al costat de Nancy Risol, Efraïm Ruales i Alejandra Jaramillo, on va obtenir el guardó.

Reconeixements 
 Botó de Plata de YouTube 
 Nominat a Millor Canal d'Humor Digital en els Premis ITV de 2018 
 Va guanyar a Millor Compte d'Instagram en els Premis ITV de 2019

Filmografia 
 Anthony Swag
 LOL
 Cuatro Cuartos

Referències 

Youtubers americans
Persones de Guayaquil